Корешков — русская фамилия. Известные носители:

 
 Корешков, Андрей Андреевич (род. 1990) — российский боец смешанного стиля.
 Корешков, Борис Дмитриевич (1940—2003) — советский учёный-физик.
 Корешков, Валерий Николаевич (род. 1953) — белорусский государственный деятель.
 Корешков, Виктор Викторович (1952—2011) — советский актёр театра и кино.
 Корешков, Владимир Степанович (1911—1953) — генерал-майор авиации.
 Корешков, Евгений Геннадьевич (род. 1970) — советский и казахстанский хоккеист.
 Корешков, Егор Александрович (род. 1986) — российский актёр театра и кино.
 Корешков, Лев Серафимович (1937—2012) — советский и российский тренер и судья по фехтованию.
 Корешков, Михаил Егорович (1905—1965) — советский металлург, лауреат Сталинской премии.